Verrall kan som auktorsförkortning betyda:

 George Henry Verrall
 Arthur Frederic Verrall

Robotskapade auktorsförkortningar